Lozano est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfonso González Lozano (1856-1912), homme politique espagnol, ministre de l'Intérieur ;
 André Lozano (1962-), artiste français (net-art, arts plastiques, photographie) ;
 Argentina Díaz Lozano (1912-1999), écrivaine hondurienne ;
 Diego Lozano (1924-2011), footballeur espagnol ;
 Fernando de Buen y Lozano (1895-1962), ichtyologiste et océanologiste espagnol ;
 Francisco de Paula del Villar y Lozano (1828-1901), architecte espagnol ;
 Gustavo Lozano-Contreras (1938-2000), botaniste colombien ;
 Harold Lozano (1972-), footballeur colombien ;
 Hirving Lozano (1995-), footballeur mexicain ;
 Itziar Lozano (1941-2007), psychologue hispano-mexicaine ;
 Juan de Dios Castro Lozano (1942-2020), politicien et avocat mexicain ;
 Juan Lozano (1955-), footballeur hispano-belge ;
 José Jiménez Lozano (1930-2020), écrivain, essayiste, poète et journaliste espagnol ;
 Ladislas Lozano (1952-), footballeur français ;
 Lázaro Lozano (1906-1999), peintre luso-espagnol ;
 Lee Lozano (1930-1999), artiste américaine ;
 Manuel Lozano (1990-), acteur espagnol ;
 Manuel Lozano Garrido (1920-1971), journaliste espagnol ;
 Manuel Lozano Guillén (1904-1945), républicain espagnol fusillé sous l'Espagne franquiste;
 Manuel Pinto Queiroz Ruiz (1916-2000), dit Manuel Lozano, républicain espagnol, héros de la Libération de Paris de la Nueve ;
 Margarita Lozano (1931-2022), actrice espagnole ;
 Miguel Ángel Lozano (1978-), footballeur espagnol ;
 Orietta Lozano (1956-), écrivaine et poétesse colombienne ;
 Raúl Lozano (1956-), entraîneur argentin de volley-ball ;
 Vince Lozano (19?-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.

Toponyme

Argentine 
 , localité du partido de General Las Heras dans la province de Buenos Aires en Argentine ;
 , localité du département de Doctor Manuel Belgrano dans la province de Jujuy en Argentine.

États-Unis 
 Lozano, census-designated place située au Texas.

Patronyme hispanique